Bruno Minniti – attore italiano
 Marco Minniti – politico italiano
 Mario Minniti – pittore italiano
 Tito Minniti – militare italiano